Dit is een lijst van planetoïden 8201-8300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (8201) - || 1994 AH2 || 5 januari 1994 || G. J. Garradd
|-
| (8202) Gooley || 1994 CX2 || 11 februari 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8203) Jogolehmann || 1994 CP10 || 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (8204) Takabatake || 1994 GC1 || 8 april 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8205) Van Dijck || 1994 PE10 || 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (8206) Masayuki || 1994 WK1 || 27 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (8207) - || 1994 YS1 || 31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (8208) Volta || 1995 DL2 || 28 februari 1995 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| (8209) - || 1995 DM2 || 28 februari 1995 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| (8210) NANTEN || 1995 EH || 5 maart 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8211) - || 1995 EB1 || 5 maart 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8212) Naoshigetani || 1995 EF1 || 6 maart 1995 || S. Otomo
|-
| (8213) - || 1995 FE || 26 maart 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8214) - || 1995 FH || 29 maart 1995 || S. Mottola
|-
| (8215) - || 1995 FZ || 31 maart 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8216) Melosh || 1995 FX14 || 27 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (8217) Dominikhašek || 1995 HC || 21 april 1995 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (8218) Hosty || 1996 JH || 8 mei 1996 || R. H. McNaught
|-
| (8219) - || 1996 JL || 10 mei 1996 || R. H. McNaught, T. Kojima
|-
| (8220) Nanyou || 1996 JD1 || 13 mei 1996 || T. Okuni
|-
| (8221) La Condamine || 1996 NA4 || 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (8222) Gellner || 1996 OX || 22 juli 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (8223) Bradshaw || 1996 PD || 6 augustus 1996 || P. G. Comba
|-
| (8224) Fultonwright || 1996 PE || 6 augustus 1996 || P. G. Comba
|-
| (8225) Emerson || 1996 QC || 16 augustus 1996 || C. F. Durman, B. M. Ewen-Smith
|-
| (8226) - || 1996 TF7 || 5 oktober 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8227) - || 1996 VD4 || 8 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8228) - || 1996 YB2 || 22 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8229) Kozelský || 1996 YU2 || 28 december 1996 || M. Wolf, L. Šarounová
|-
| (8230) Perona || 1997 TW16 || 8 oktober 1997 || Stroncone
|-
| (8231) Tetsujiyamada || 1997 TX17 || 6 oktober 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8232) Akiramizuno || 1997 UW3 || 26 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8233) Asada || 1997 VZ2 || 5 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8234) Nobeoka || 1997 VK8 || 3 november 1997 || T. Seki
|-
| (8235) Fragonard || 2096 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8236) Gainsborough || 4040 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8237) Constable || 7581 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8238) Courbet || 4232 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8239) Signac || 1153 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8240) Matisse || 4172 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8241) Agrius || 1973 SE1 || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8242) - || 1975 SA1 || 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (8243) - || 1975 SF1 || 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (8244) Mikolaichuk || 1975 TO2 || 3 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (8245) - || 1977 RC9 || 8 september 1977 || S. J. Bus
|-
| (8246) Kotov || 1979 QT8 || 20 augustus 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (8247) - || 1979 SP14 || 20 september 1979 || S. J. Bus
|-
| (8248) Gurzuf || 1979 TV2 || 14 oktober 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (8249) Gershwin || 1980 GG || 13 april 1980 || A. Mrkos
|-
| (8250) Cornell || 1980 RP || 2 september 1980 || E. Bowell
|-
| (8251) Isogai || 1980 VA || 8 november 1980 || T. Furuta
|-
| (8252) - || 1981 EY14 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8253) - || 1981 EU15 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8254) - || 1981 EF18 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8255) - || 1981 EZ18 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8256) Shenzhou || 1981 UZ9 || 25 oktober 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (8257) Andycheng || 1982 HO1 || 28 april 1982 || E. Bowell
|-
| (8258) - || 1982 RW1 || 15 september 1982 || A. Mrkos
|-
| (8259) - || 1983 UG || 16 oktober 1983 || Z. Vávrová
|-
| (8260) - || 1984 SH || 23 september 1984 || Bulgarian National Observatory
|-
| (8261) - || 1985 RD || 11 september 1985 || Copenhagen Observatory
|-
| (8262) Carcich || 1985 RG || 14 september 1985 || E. Bowell
|-
| (8263) - || 1986 QT || 26 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (8264) - || 1986 QA3 || 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (8265) - || 1986 RB5 || 1 september 1986 || H. Debehogne
|-
| (8266) Bertelli || 1986 TC || 1 oktober 1986 || Osservatorio San Vittore
|-
| (8267) - || 1986 TX3 || 4 oktober 1986 || A. Mrkos
|-
| (8268) Goerdeler || 1987 SQ10 || 29 september 1987 || F. Börngen
|-
| (8269) Calandrelli || 1988 QB || 17 augustus 1988 || Osservatorio San Vittore
|-
| (8270) Winslow || 1989 JF || 2 mei 1989 || E. F. Helin
|-
| (8271) - || 1989 NY || 2 juli 1989 || E. F. Helin
|-
| (8272) - || 1989 SG || 24 september 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (8273) Apatheia || 1989 WB2 || 29 november 1989 || M. Akiyama, T. Furuta
|-
| (8274) Soejima || 1990 TJ1 || 15 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8275) Inca || 1990 VR8 || 11 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (8276) Shigei || 1991 FL || 17 maart 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (8277) Machu-Picchu || 1991 GV8 || 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (8278) - || 1991 JJ || 4 mei 1991 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (8279) Cuzco || 1991 PN7 || 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (8280) - || 1991 PG16 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (8281) - || 1991 PC18 || 8 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (8282) Delp || 1991 RR40 || 10 september 1991 || F. Börngen
|-
| (8283) - || 1991 SV || 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (8284) Cranach || 1991 TT13 || 8 oktober 1991 || F. Börngen
|-
| (8285) - || 1991 UK3 || 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8286) Kouji || 1992 EK1 || 8 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8287) - || 1992 EJ4 || 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (8288) - || 1992 ED17 || 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (8289) An-Eefje || 1992 JQ3 || 3 mei 1992 || H. Debehogne
|-
| (8290) - || 1992 NP || 2 juli 1992 || E. F. Helin, L. Lee
|-
| (8291) Bingham || 1992 RV1 || 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (8292) - || 1992 SU14 || 30 september 1992 || H. E. Holt
|-
| (8293) - || 1992 UQ || 19 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8294) Takayuki || 1992 UM3 || 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8295) Toshifukushima || 1992 UN4 || 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8296) Miyama || 1993 AD || 13 januari 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8297) Gérardfaure || 1993 QJ4 || 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (8298) Loubna || 1993 SQ10 || 22 januari 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (8299) Téaleoni || 1993 TP24 || 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (8300) Iga || 1994 AO2 || 9 januari 1994 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten